Todra steht für:

 Todra (Rajasthan), Stadt im Bezirk Sawai Madhopur, Bundesstaat Rajasthan, Indien
 Todra (Fluss), Fluss in Marokko
 Todra-Schlucht, Schlucht in Marokko
 Todra (Vulkanfeld), Vulkanfeld in Niger